Луи-Дрейфус ():

 Луи-Дрейфус, Джулия (род. 1961) — американская актриса и комик.
 Луи-Дрейфус, Маргарита (род.  1962) — французский предприниматель, одна из богатейших женщин Европы.